Das D88 German Masters 2018 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2017/18. Zum achten Mal in Folge war das Tempodrom in Berlin der Austragungsort. Das Turnier begann am 31. Januar und endete am 4. Februar 2018. Am 5. September 2017 gab World Snooker mit D88 den neuen Sponsor und Namensgeber des Turniers bekannt.

Titelverteidiger war der Engländer Anthony Hamilton, der diesmal schon in der ersten Runde gegen Jimmy Robertson ausschied.

Einen Tag vor Beginn der Qualifikationsrunde am 19. Dezember 2017 gab der zu den Top-Favoriten zählende Ronnie O’Sullivan, Sieger von 2012, aus medizinischen Gründen seinen Rückzug vom Turnier bekannt.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es keine Änderungen im Vergleich zu den beiden Vorjahren.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 5.000 £.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 31. Januar begann das Hauptturnier in Berlin mit den 32 Spielern, die Ende 2017 die beiden Qualifikationsrunden überstanden hatten.

Finale

Qualifikation 
Wie im Vorjahr fand die Qualifikation in Barnsley im Metrodome statt. Es war das einzige Turnier der Saison mit zwei Qualifikationsrunden. Vom 19. bis 22. Dezember 2017 wurden aus dem Feld der Profis die 32 Spieler ermittelt, die eineinhalb Monate später in Berlin antraten.

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

kl. = kampflos

Century-Breaks

Hauptrunde 
Endstand

Qualifikation

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Berlin
Tempodrom